Osoby o tym nazwisku:
 Ernő Márkus –  węgierski zapaśnik, olimpijczyk
 Erzsébet Márkus –  węgierska sztangistka, olimpijka
 György Márkus – węgierski filozof